Ribeirão dos Índios kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ribeirão dos Índios (ort), São Paulo, 
 Ribeirão dos Índios (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar